Балог () — венгерская фамилия.

Известные носители 
  (1915—1978) — венгерский спортивный стрелок, серебряный медалист Чемпионата мира в стрельбе из винтовки 40 выстрелами с 50 м стоя в командном разряде (1958).
  (род. 1944) — венгерский историк и дипломат, посол Венгрии в Индии (1988—1992) и Таиланде (2005—2010).
  (1866—1951) — венгерский юрист, педагог и политик, член-корреспондент Венгерской академии наук (с 1905).
  (род. 1982) — венгерский футболист, игрок Чемпионата Венгрии в составе клуба «Ломбард».
  (род. 1990) — венгерский футболист, обладатель Кубка Венгрии в составе клуба «Уйпешт» (2014).
 Балог, Барбара (род. 1985) — венгерская гандболистка.
  (род. 1974) — венгерская гандболистка, чемпионка Венгрии (1998, 1999, 2001) и обладатель Кубка Венгрии (1998, 1999) в составе клуба «Дунаферр», чемпионка Европы в составе национальной сборной (2000).
  (род. 1984) — венгерский футболист, обладатель Кубка Венгрии в составе клуба «Кечкемет» (2011).
 Балог, Ботонд (род. 2002) — венгерский футболист.
 Балог, Ванешша — венгерская пловчиха, серебряная медалистка Чемпионата Венгрии в плавании на 200 м брассом (2003)
  (род. 1975) — венгерский боксёр, участник летних Олимпийских игр (2004).
  (род. 1964) — венгерский футболист, чемпион Венгрии в составе клубов «МТК» (1987) и «Ференцварош» (1992).
  (род. 1976) — венгерский пятиборец, чемпион мира в индивидуальном (1999, 2001), командном (1999, 2001—2003) разрядах и эстафете (1999, 2003).
  (род. 1990) — венгерский пловец, чемпион Венгрии в плавании на 50 (2014, 2016), 100 (2008, 2014—2016), 200 м (2008, 2015—2016) на спине, мужской эстафете 4×100 м вольным стилем (2016) и смешанной эстафете 4×100 м комплексным стилем (2017).
  (род. 1948) — венгерская бегунья, многократная чемпионка Венгрии, бронзовая медалистка Кубка Европы по лёгкой атлетике (1970), серебряная медалистка Чемпионата Европы (1971).
  (1864—1953) — венгерский юрист и политик, министр юстиции (1913—1917).
  (род. 1978) — венгерский футболист, финалист Кубка Венгрии в составе клуба «Вашаш» (2006).
  (род. 1989) — венгерский гандболист, чемпион Венгрии (2018) и обладатель кубков Европейской гандбольной федерации (2014) и Венгрии (2019) в составе клуба «Пик Сегед».
  (род. 1943) — венгерская театральная актриса, лауреат Премии им. Мари Ясаи (1980).
 Балог, Золтан (род. 1958) — венгерский кальвинистский пастор и политик; министр людских ресурсов Венгрии с 2012 года.
  (род. 1930) — венгерский гимнаст, участник летних Олимпийских игр (1952).
  (род. 1978) — венгерский футболист, обладатель Суперкубка Венгрии в составе клуба «Ференцварош» (2004).
  (род. 1977) — венгерская гимнастка, участница летних Олимпийских игр (1992, 1996).
 Балог, Имре (род. 1991) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2011).
 Балог, Иштван (1894—1976) — венгерский политик и католический священник.
  (1912—1992) — венгерский футболист и тренер, финалист Чемпионата мира (1938), тренер клуба «Уйпешт» (1948—1949, 1958—1959).
 Балог, Йожеф (род. 1956) — венгерский кларнетист.
  (род. 1962) — венгерский политик, депутат Национального собрания (1998—2014).
  (1900—1988) — венгерский искусствовед, лауреат Премии Баумгартена (1937) и Премии Гердера (1969).
  (1835—1888) — венгерский врач, член Венгерской академии наук (с 1877).
  (1915—1995) — венгерский геолог, лауреат Премии Сеченьи (1995).
  (род. 1959) — венгерский цимбалист, лауреат премий eMeRTon Венгерского радио лучшему фолк-ансамблю (1998) и «Наследие Венгрии» (2015).
 Балог, Клара Фёдоровна (1928—2018) — советский балетмейстер.
  (1903—1986) — венгерский экономист, легкоатлет, тренер и спортивный функционер, участник летних Олимпийских игр (1928), президент Венгерской атлетической ассоциации (1946).
  (род. 1951) — венгерский гребец, участник летних Олимпийских игр (1972).
  (1958—2019) — венгерский спортивный стрелок, серебряный медалист Чемпионата мира по стрельбе из скорострельного пистолета с 25 м в командном разряде (1990).
  (род. 1993) — хорватская футболистка, чемпионка Хорватии в составе клуба «Осиек» (2010) и Польши в составе «Унии Рацибуж» (2012), обладатель Кубка Хорватии в составе «Сплита» (2018).
  (1943—2019) — венгерская гандболистка, чемпионка Венгрии (1962—1965, 1967) и обладатель Кубка Венгрии (1963, 1968) в составе будапештского клуба «Спартак», чемпионка мира в составе национальной сборной (1965).
 Балог, Норберт (род. 1996) — венгерский футболист, нападающий.
  (1794—1867) — венгерский врач, лингвист и спелеолог, член Венгерской академии наук (с 1835).
  (род. 1960) — венгерский спортивный стрелок, чемпионка мира по стрельбе из пистолета с 25 м (1982).
  — венгерский католический священник, епископ Печа (1293—1306).
  (1792—1870) — венгерский кальвинистский священник, транс-тисский епископ (с 1860).
 Балог, Сюзанна (род. 1973) — австралийский стрелок, выступающая в дисциплинах трап и дубль-трап.
  (род. 1967) — венгерский футбольный вратарь, чемпион Венгрии (1992, 1995) и обладатель Кубка Венгрии (1991, 1993, 1995) в составе клуба «Ференцварош».
  (род. 1963) — венгерский футболист, обладатель Кубка Венгрии в составе клуба «Вашаш» (1981, 1986) и чемпион в составе «Уйпешта» (1990).
  (род. 1966) — венгерский футболист и тренер, тренер бельгийского клуба «Шарлеруа» (2011—2012).
 Балог, Томас (1905—1985) — венгерский и английский экономист.
 Балог, Томаш (род. 1978) — словацкий шахматист.
  (род. 1993) — венгерская футболистка, игрок Чемпионата Венгрии в составе клуба «Фемина».
  (род. 1972) — венгерский футболист, игрок Чемпионата Венгрии в составе клуба «Залаэгерсег».
 Балог, Чаба (род. 1987) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2004).
  (1796—1867) — венгерский протестантский священник, философ и педагог, член-корреспондент Венгерской академии наук (с 1858).
  (1920—2000) — венгерский футболист, чемпион Венгрии в составе клуба «Уйпешт» (1945—1947), обладатель Балканского кубка в составе национальной сборной (1947).
  (род. 1950) — венгерская гандболистка, бронзовая (1971) и серебряная (1982) медалистка Чемпионата мира.
  (род. 1958) — венгерская театральная актриса и педагог, лауреат Премии им. Мари Ясаи (2006).
  (род. 1968) — венгерская баскетболистка, чемпионка Венгрии в составе клуба «Шопрон» (1993, 1999, 2002).
 Балог, Янош (1892—1980) — румынский и венгерский шахматист.
 Балог, Янош (1913—2002) — венгерский биолог, член Венгерской (с 1965) и Австрийской (с 1986) академий наук, лауреат Премии Венгерской академии наук (1995).
  (род. 1982) — венгерский футболист, обладатель Суперкубка Венгрии в составе клуба «Дебрецен» (2007).

Двойная фамилия 
  (род. 1938) — венгерский хоккеист, участник зимних Олимпийских игр (1964).
 Надь-Балог, Янош (1874—1919) — венгерский художник и график.

См. также